Hasslinger oder Haßlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Haßlinger (* 1943), deutscher Leichtathlet
 Inge Maria Grimm-Hasslinger (1921–2018), österreichische Jugendliteraturschriftstellerin
 Johann Hasslinger von Hassingen (1822–1898), österreichischer Komponist und Organist
 Ronja Mila Hasslinger (* 2001), Schweizer Schauspielerin, Musicaldarstellerin und Sprecherin
 Rudolf von Hasslinger (1880–1902), Experimentator der analytischen Chemie

Siehe auch:
 Haslinger